Longhi (kleding) - Indiase kledingdracht

personen (achternaam)
 Alessandro Longhi (1733-1813) - Italiaanse schilder
 Barbara Longhi (1552-1638) - Italiaanse schilder
 Luca Longhi (1507-1580) - Italiaanse schilder
 Pietro Longhi (1701-1785) - Italiaanse schilder